«Isabel Fernández» (o «María Isabel Fernández») - conjunto del nombre propio Isabel y el apellido FernándeZ puede referirse a:

Personajes 
 Isabel Fernández de Soto (1950-), tenista colombiana 
 Isabel Fernández Gutiérrez (1972-), yudoca española.
 Isabel Fernández Conde (1982-), voleibolista española 
 Isabel Fernández Ibarra (1986-), presentadora de televisión chilena.
 Isabel Fernández Suárez (1980-), ministra boliviana.